Il nome Wynyard può riferirsi a diversi toponimi:
Wynyard, comune del Canada
Wynyard, località della Tasmania
Wynyard, sobborgo di Sydney